Томас Мустер () е бивш австрийски тенисист, роден на 2 октомври 1967 г. в Лайбниц. Считан е за един от най-добрите играчи на клей за всички времена, дори прякорът му е Краля на клея. Със своите 44 титли на сингъл и 1 на двойки Мустер е признат за най-добрия австрийски тенисист в историята. През 1996 е номер едно в света в продължение на общо около пет седмици – в периода 12 февруари – 18 февруари и
11 март – 13 април. Спортист на Австрия през 1990 и 1995 г.

Кариера 
Мустер влиза в полезрението на специалистите още като юноша. През 1984 г. той стига до номер едно в ранглистата за юноши и става най-младият тенисист (на 17 г.), станал държавен първенец на Австрия. Дебютира в отбора на Австрия за Купа Дейвис. През 1985 играе финал на юношеския Ролан Гарос и Ориндж Боул. По-късно през годината става професионалист, а през 1986 печели първата си титла от АТП Тур в Хилверсюм. През 1988 г. играе на шест финала, от които печели четири. Завършва годината в топ 20 на световната ранглиста за първи път в кариерата си.

В началото на 1989 Мустер става първият австриец, стигнал до полуфинал на Откритото първенство на Австралия, а малко по-късно и първият представител на тази страна, наредил се сред десетте най-добри тенисисти в света. По всичко личи, че годината ще е успешна за него, но идва злополучният турнир в Маями (днес Маями Мастърс). На полифинала побеждава Яник Ноа и всички с нетърпение очакват финала срещу номер едно в света Иван Лендъл. Малко след полуфиналния мач на 1 април пиян шофьор блъска Мустер, който пълучава тежка контузия в лявото коляно. Във Виена то е оперирано, а Мустер започва възстановяването си, което включва и специално направен стол, с помощта на който той може да тренира удари. Само шест месеца след инцидента Мустер се връща на корта с демонстративен мач слещу Лендъл.

Първите титли от турнири след контузията идват през 1990: Мустер печели четири турнира и играе три финала, както и полуфинал на Ролан Гарос. Австрия стига полуфинал за Купа Дейвис, където губи от САЩ въпреки двете победи на Мустер над Андре Агаси и Майкъл Ченг. За тези си успехи той е награден от АТП с наградата Завръщане на годината.

През 1991 печели два турнира, а през 1992 – три. През 1993 г. печели седем от общо девет финала и е най-добрият играч на клей с 55 победи от 65 мача. През 1994 печели три титли. Освен това влиза в историята с мача си от първия кръг на Купа Дейвис срещу Михаел Щих. Той завършва при резултат 6:4, 6:7(8), 4:6, 6:3, 12:10 и с продължителност 5 часа и 25 минути е най-дългата среща при професионалистите през тази година.

1995 е най-успешната в кариерата на Мустер. Играе 14 финала, от които печели 12 – рекорд след създаването на АТП Тур, изравнен от Роджър Федерер през 2006 г. В ерата преди АТП Тур рекордьор е Гилермо Вилас с 16 титли през 1977. Триумфира на Ролан Гарос, единствената му титла от турнир от Големия шлем. На клей печели 65 от 67 двубоя, като 40 от победите са поредни – най-дългата серия на клей след 44-те победи на Бьорн Борг през 1977 – 1979.

През 1996 печели седем турнира. На 12 февруари излиза на първо място в ранглистата. Там престоява една седмица, а през март и април отново става номер едно, този път за една седмица.

През 1997 печели последните си две титли. Оттегля се от тениса през 1999 след загуба от Николас Лапенти в първия кръг на Ролан Гарос, без официално да обявява края на кариерата си. Завръща се на корта през 2003 г., участвайки във веригата турнири за ветерани на АТП, а през 2005 участва в турнира на двойки във Виена. Между 2004 и 2006 е неиграещ капитан на отбора на Австрия за Купа Дейвис.

След оттеглянето си от тениса Мустер отива в Австралия, където живее в голяма ферма със съпругата си Джо Бет Тейлър, която е австралийска актриса, и сина им. По-късно се връща в Австрия, а през 2005 г. се развежда. Има собствена модна линия, наречена Томс и произвежда вино със същата марка.

Класиране в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (49)

Загубени финали на сингъл (13)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (1)

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Профил на сайта на АТП
 
 Статистика за Купа Дейвис

Австрийски тенисисти